Nogometni klub Istra 1961 är ett fotbollslag från Pula i landsdelen Istrien i Kroatien. Laget grundades 1948. De spelar i Kroatiens högsta serie Prva HNL. Lagets ökända supporterfirma heter Demoni ("Demonerna").

Placering tidigare säsonger

Källor

Externa länkar 
 Officiell webbplats
 NK Istra 1961 på Soccerway

Fotbollsklubbar i Kroatien